Spartathlon – ultramaraton na dystansie 246 km, z Aten do Sparty, rozgrywany od 1983 roku. Limit czasu wynosi 36 godzin.

Historia 
Za "wynalazcę" Spartathlonu uważa się greckiego posłańca 
Filippidesa, który miał pobiec z Aten do Sparty, aby poprosić Spartańczyków o pomoc przy bitwie pod Maratonem. Według opowieści wyruszył w trasę o poranku i przybiegł wieczorem następnego dnia.

Warunki 
W Spartathlonie może wziąć udział każdy, kto w ciągu ostatnich trzech lat spełnił co najmniej jeden z tych warunków:
 ukończenie biegu na 100 km w czasie krótszym niż 10:30 h
 udział w Spartathlonie i zameldowanie się co najmniej w punkcie kontrolnym Nestani (172 km) w czasie 24:30 h
 ukończenie Spartathlonu
 ukończenie biegu na co najmniej 200 km

Statystyka

Zwycięzcy

Najlepsze wyniki 
 Mężczyźni: 20:25:00, Yiannis Kouros, , 1984
 Kobiety: 24:48:18, Patrycja Bereznowska, , 2017

Bibliografia 
 oficjalna strona 

Grecja
Imprezy biegowe